El nombre de Vicente de la Fuente puede designar a los siguientes individuos:

 Vicente de la Fuente (1817-1889), canonista, jurisconsulto e historiador español, que fue además miembro de la Real Academia de la Historia.
 Vicente de la Fuente García (1934-2021). Empresario y político español que fue alcalde de Betanzos entre 1979 y 1983.